Владимир Викторович Крюков:
 Крюков, Владимир Викторович (1897—1959) — советский военачальник, генерал-лейтенант, муж Лидии Руслановой.
 Крюков, Владимир Викторович (род. 1953) — почётный атаман Амурского Войскового казачьего общества, казачий полковник.